Epitaf může znamenat:
 Epitaf – náhrobní nápis nebo památník vztahující se k zemřelému
 Epitaf (film) – jihokorejský film z roku 2007

V hudbě 
 Epitaph Records – americké hudební vydavatelství
 Epitaf (Mingus) – jazzová kompozice Charlese Minguse
 Epitaph (hudební skupina) – německá hudební skupina založená roku 1969
 Epitaf (hudební skupina) – česká hudební skupina
 píseň skupiny Judas Priest na jejich albu Sad Wings of Destiny
 Epitaph (album, King Crimson), koncertní album skupiny King Crimson z roku 1997